Nogometni klub "Borac" (NK "Borac", Borac; Borac Smilčić) je bio nogometni klub iz Smilčića, Grad Benkovac, Zadarska županija, Republika Hrvatska.

O klubu  
NK "Borac" je osnovan 1968. godine, iako se nogomet u Smilčiću počeo igrati i ranije. Klub se pretežno nastupao u ligaškim natjecanjima koje je organizirao "Nogometni savez općine Zadar".  
Za vrijeme Domovinskog rata klub se natjecao u natjecanjima organiziranim na okupiranom području Republike Hrvatske, tzv. "Prvenstvu Republike Srpske Krajine". Naselje Smilčić je oslobođeno u kolovozu 1995. godine u VRO Oluja. Većina srpskog stanovništva napušta mjesto, te klub prestaje s djelovanjem.

Uspjesi 
 Općinska B liga NSO Zadar / B liga NSO Zadar / 2. općinska liga Zadar 
 prvak: 1977./78.

Pregled plasmana po sezonama

Poznati igrači

Poznati treneri

Vanjske poveznice 
 benkovac.rs, Fotografije u Galeriji Sport

Izvori  
 narodni-list.hr, Zadar na obali Pacifika, košarkaši pobijedili europskog prvaka!, objavljeno 16. svibnja 2019., pristupljeno 30. prosinca 2021. 
 Drago Marić: 100 godina nogometa u zadarskom kraju, Zadar, 1995.,  
 Franjo Frntić, Dragutin Hripko i dr: Sto godina nogometa u Hrvatskoj : 1880-1980., Zagreb, 1983., UDK: 796.332(497.13)"1880/1980", str. 127-128 
 

Nogometni klubovi u Zadarskoj županiji
Bivši hrvatski nogometni klubovi
Šport u Benkovcu